Snow är det engelska ordet för snö. Det kan avse:

Personer med namnet Snow
 Snow (musiker) (född 1969), kanadensisk musiker
 Aurora Snow (född 1981), amerikansk porrskådespelare
 Brittany Snow (född 1986), amerikansk skådespelare
 C.P. Snow (1905–1980), brittisk fysiker, författare och ämbetsman
 Charles Wilbert Snow (1884–1977), amerikansk pedagog och politiker, demokrat, guvernör i Connecticut
 Dash Snow (1981–2009), amerikansk konstnär
 Edgar Snow (1905–1972), amerikansk socialistisk journalist och författare
 Garth Snow (född 1969), amerikansk ishockeymålvakt
 John Snow (1813–1858), brittisk läkare
 John W. Snow (född 1939), amerikansk politiker, republikan, finansminister
 Lorenzo Snow (1814–1901), amerikansk religiös ledare
 Mark Snow (född 1946), amerikansk kompositör av film- och tv-musik
 Olympia Snowe (född 1947), amerikansk republikansk politiker, kongressrepresentant och senator för Maine
 Phoebe Snow (1950–2011), amerikansk sångare, låtskrivare och gitarrist
 Tony Snow (1955–2008), amerikansk journalist
 Valaida Snow (1904–1956), amerikansk musiker och artist

Grupper
 Snow Patrol – brittisk rockgrupp
 Miike Snow – svensk-amerikansk musikgrupp
 Snowstorm – svensk rockgrupp

Fikitiva personer
 Jon Snow

Auktorsnamn
 David Snow
 Neil Snow

Annat
 Snow (codec) – experimentell videocodec
 Snow (öl) – kinesiskt ölmärke, världens mest sålda
 Snow Queen Trophy – kroatisk alpin skidtävling
 Snow Software – svenskt företag
 Snowball (drink) 
 Snowboard – vintersport
 Snowracer  – typ av kälke med ratt
 Operation Snow White – händelse i Scientologikyrkans hitoria
 Thunder Snow – galopptävlingshäst, född 2014
 Visual Snow – sjuklig flimrande synrubbning

Verk inom film, litteratur och musik
 Snow ((Hey Oh)) – låt av Red Hot Chili Peppers 2006
 Snow Cake – brittisk-kanadensisk film, 2006
 Snow Day – amerikansk filmkomedi, 2000
 Snow Dogs – amerikansk filmkomedi, 2002
 Snow Drop – koreansk tecknad serie i 12 volymer, 1999– 2003
 Snow on the Sahara (singel) – låt framförd av indonesiska sångerskan Anggun
 Snow White – sagofigur, se Snövit
 Snow White and the Huntsman – amerikansk action/fantasyfilm, 2012
 Snow White in the Black Forest – amerikansk film, 1977, se Snövit: En skräcksaga
 Snowpiercer – sydkoreansk science fiction/action-film, 2013
 Snowpiercer (TV-serie) – amerikansk dramaserie, 2020

 50 Words for Snow – musikalbum med Kate Bush, 2011
 Let It Snow (roman) – Ungdomsbok av John Green, Maureen Johnson och Lauren Mracle, 2998
 Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! – amerikansk julsång, 1945
 Requiem of Snow – irakisk-kurdisk film, 2005
 Strange Place for Snow – musikalbum av Esbjörn Svensson Trio, 2002
 Summer Snow – japansk dramaserie, 2002

Geografi

Antarktis
 Snow Hills (kulle)
 Snow Hillön
 Snow Island
 Snow Nunataks
 Snow Petrel Peak
 Snow Peak (bergstopp i Antarktis)
 Snow Valley
 Snow White Hill
 Deep Snow Valley
 Soft Snow Pass

Indonesien
 Snow Mountains

Kanada
 Snow Dome, berg
 Snow Lake, ort

Sydgeorgien och Sydsandwichöarna
 Snow Peak (bergstopp i Sydgeorgien och Sydsandwichöarna)

USA
 Snow Hill, Maryland, kommun
 Snow Hill, North Carolina, ort

Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn